Кушнарёва — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Кушнарёва, Анна Борисовна (1890—1962) — российская и советская театральная актриса.
 Кушнарёва, Анна Герасимовна (1921—2021) — советский передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда (1949).
 Кушнарёва, Каринэ Христофоровна — армянский и советский археолог, специалист по истории древней металлообработки.